leányvásár, népszokás 
 Leányvásár, Jacobi Viktor operettje
 Leányvásár, Forgács Antal rendezte magyar némafilm 
 Leányvásár, Podmaniczky Félix rendezte magyar film
 Leányvásár, Zsurzs Éva rendezte magyar film

Jegyzetek